Le mot Indiana est originellement une déclinaison (notamment le nominatif féminin singulier) d'un adjectif latin signifiant « indien, de l'Inde ».

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (1602) Indiana est un astéroïde de la ceinture principale.
 En taxonomie, le mot indiana est employé comme épithète spécifique pour nommer plusieurs espèces animales originaires de l'océan Indien. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 Dans plusieurs langues romanes dont l'italien, l'espagnol et le portugais, le mot indiana est un adjectif féminin singulier signifiant « indienne » ou « amérindienne ».

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Indiana est un film italien d'Umberto Fracchia (1920).
 Indiana Jones est une  saga cinématographique américaine créée par George Lucas.
 Indiana Jones est le personnage principal de cette saga.

Entreprises et produits 
 Indiana Trucks est un fabricant de camions américain (1910-1939).

Littérature et théâtre 
 Indiana est un roman de George Sand (1832).
 Indiana et Charlemagne est une pièce de théâtre de Dumanoir et de Jean-François Bayard (1840).

Musique 
 Indiana est une valse dédiée à l'écrivain par Gatien Marcailhou.
 (Back Home Again in) Indiana est un standard de jazz de James Hanley et Ballard MacDonald (1917).

Anthroponyme

Prénom 
 Indíana est un prénom féminin islandais.

Patronyme 
 Rita Indiana (1977-) est une romancière et auteure-compositrice-interprète dominicaine.

Toponyme

Brésil 
 Indiana, une municipalité de l'État de São Paulo ;

États-Unis 
 l'Indiana, un État ;
 Indiana, un borough de la Pennsylvanie ;
 Indiana, une station du métro de Chicago (Illinois) ;
 Indiana, une station du métro de Los Angeles (Californie) ;
 le comté d'Indiana, un comté de la Pennsylvanie.

Homonymie de titre
Épithète spécifique